Kalenborn ist der Name oder Namensteil folgender Gemeinden in Rheinland-Pfalz:

 Kalenborn (bei Altenahr), Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler
 Kalenborn (bei Kaisersesch), Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell
 Kalenborn-Scheuern, Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel

Kalenborn ist der Name folgender Ortsteile und Wohnplätze in Rheinland-Pfalz:

 Kalenborn (Kalenborn-Scheuern), Ortsteil der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern, Landkreis Vulkaneifel
 Kalenborn (Vettelschoß), Ortsteil der Ortsgemeinde Vettelschoß, Landkreis Neuwied
 Kalenborn, Wohnplatz der Ortsgemeinde Weidingen, Eifelkreis Bitburg-Prüm

Kalenborn ist der Familienname von:
 Heinz Kalenborn (1927–2021), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Kahlenborn
 Kallenborn